Regge – plurale di reggia
 Tullio Regge – fisico e matematico italiano
 3778 Regge – asteroide della fascia principale
 Calcolo di Regge – calcolo della matematica

Pagine correlate 
 Reggie